Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Hrála se mezi 21. a 24. květnem 2019 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros.

Kvalifikace se zúčastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo patnáct do navazujícího ženského singlu včetně tří šťastných poražených. French Open tak zůstal posledním grandslamem s 12 kvalifikantkami, když se v sezóně 2019 Australian Open a Wimbledon přidaly k US Open a navýšily počet postupujících tenistek na šestnáct.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace ženské dvouhry